Polskie pułki piechoty:
 39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 39 Pułk Piechoty (LWP)

Austriackie pułki piechoty:
 39 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego później 39 Pułk Piechoty Austro-Węgier

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 39 Pułk Piechoty Austro-Węgier (- 1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 39

Niemieckie pułki piechoty:
 39 Dolnoreński Pułk Fizylierów – pułk piechoty niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego, sformowany 26 stycznia 1818; garnizon: Düsseldorf; przydzielony w 1914 do VII Korpusu Armii Niemieckiej

Rosyjskie pułki piechoty:
 39 Tomski Pułk Piechoty (39-й пехотный Томский Его Императорского Высочества Эрц-Герцога Австрийского Людвига-Виктора полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego